Otey ist der Name folgender Ortschaften:
 Otey, Ortschaft im Brazoria County in Texas, USA

Otey ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Otey (1886–1931), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Hervey Otey (1800–1863), US-amerikanischer Theologe
 Peter J. Otey (1840–1902), US-amerikanischer Politiker